María Španělská (1. února 1603 –⁠ 1. března 1603) byla španělská infantka, která zemřela v dětství.

Biografie 
Byla druhým dítětem (a druhou dcerou) Filipa III. Španělského a Markéty Rakouské. Narodila se ve Valladolidu, kde v letech 1601 až 1606 sídlil španělský dvůr. Zemřela v prvním měsíci.

Je pohřbena v Panteon de Infantes v El Escorialu, konkrétně v šesté hrobové komoře.

Reference 

Španělské infantky
Portugalské infantky
Španělští Habsburkové
Narození 1. února
Narození v roce 1603
Úmrtí 1. března
Úmrtí v roce 1603
Ženy